Antonio Tozzi (Bolonya, ~1736 - Bolonya, ~1812), compositor d'òpera italià 
 Mario Tozzi (Fossombrone, 1895 – Sant Joan del Gard, 1979), pintor italià